Tang Xuanzong (685-762), empereur de la dynastie Tang
 Tang Xuanzong (810-859), empereur de la dynastie Tang
 Jin Xuanzong (1163-1224), empereur de la dynastie Jin
 Ming Xuanzong (1399-1435), empereur de la dynastie Ming